CDAA steht als Abkürzung für
 Allidochlor
 Wullenwever-Antenne ()

Abkürzung